Перерост — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Перерост — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.

Украина 
 Перерост — село в Городнянском районе Черниговской области.